Heleno – in portoghese forma maschile del nome Elena
 Heleno – film brasiliano
 Augusto Heleno – generale e politico brasiliano  
 José Goncalves Heleno  – vescovo cattolico brasiliano  
 Thiago Heleno  – calciatore brasiliano

Pagine correlate 

Eleno (disambigua)
Helenos